Pavot est un nom vernaculaire qui s'applique à diverses espèces de plantes de la famille des Papaveraceae.

Notes et références